As veis cerebrais estão localizadas na cabeça.

Cerebrais